Puértolas steht für:

 eine Gemeinde in den spanischen Pyrenäen in der Provinz Huesca, siehe Puértolas (Huesca)

Puértolas ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Rodríguez Puértolas, spanischer Journalist
 Romain Puértolas (* 1975), französischer Schriftsteller
 Soledad Puértolas (* 1947), spanische Schriftstellerin